Futuna è il nome di due isole situate nell'Oceano Pacifico:
 Futuna – isola dell'arcipelago di Wallis e Futuna
 Futuna – isola dello Stato di Vanuatu